Анна Радзивілл або Ганна Радзивілл.

Анна Марія Радзивілл
Анна Радзивілл

Радзивілли